I liga polska 2019/2020 – 72. edycja rozgrywek ogólnokrajowych drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Ich sponsorem tytularnym były zakłady bukmacherskie Fortuna, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Fortuna I liga. Wzięło w nich udział 18 drużyn, grających systemem kołowym. Zmagania sezonu zasadniczego rozpoczęły się 26 lipca 2019, a zakończyły 25 lipca 2020; ponadto w dniach 28–31 lipca 2020 rozegrano mecze barażowe o awans do Ekstraklasy.

Pierwszą bramkę strzelił w 24. minucie meczu  –  zawodnik gospodarzy Omran Haydary (spotkanie zakończyło się wynikiem 5:0).

Po rozegraniu spotkań 22. kolejki (6–9 marca 2020) rozgrywki zostały zawieszone z powodu zagrożenia epidemicznego po wybuchu pandemii COVID-19. Wznowienie rozgrywek nastąpiło 2 czerwca 2020.

Awans do Ekstraklasy wywalczyły:  i  (obie bezpośrednio) oraz  (po barażach), do II ligi spadły natomiast: ,  i .

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2019/2020 drużyny rozegrają 34 kolejki ligowe po dziewięć meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Zgodnie z nowymi zasadami, do Ekstraklasy awansują trzy zespoły – dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem bezpośrednim, zaś ostatniego awansującego wyłonią baraże między drużynami z miejsc 3–6. Trzy ostatnie zespoły spadły do II ligi.

Efekty pandemii COVID-19 
Wybuch pandemii COVID-19 w Polsce w marcu 2020 spowodował zawieszenie rozgrywek I ligi po 22. kolejce spotkań (6–9 marca 2020). 

Wznowienie gier nastąpiło 2 czerwca 2020, jednak niemożliwe było utrzymanie pierwotnie zakładanych terminów zakończenia sezonu – ostatnie mecze I ligi 2019/2020 miały odbyć się 31 maja 2020, a na 6–10 czerwca 2020 przewidywano mecze barażowe o awans do Ekstraklasy. Datę ostatniej 34. kolejki przesunięto na 25 2020, zaś baraże mają zostać rozegrane 28–31 lipca 2020. Mecze czterech pierwszych kolejek po wznowieniu rozgrywek odbywały się bez publiczności – ograniczoną liczbę widzów wpuszczono po raz pierwszy na trybuny 19 czerwca 2020 w Opolu.

Ponadto w czasie przerwy spowodowanej zagrożeniem epidemicznym Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę w sprawie postępowania przy ewentualnym braku możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski lub części jej terytorium i konieczności przedwczesnego zakończenia sezonu 2019/2020. Za ostateczną zostałaby uznana tabela po ostatniej rozegranej kolejce I ligi, spotkania barażowe zostałyby odwołane, a bezpośredni awans do Ekstraklasy uzyskałyby trzy czołowe drużyny. Ostatecznie nie było konieczności wprowadzenia tej uchwały w życie.

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 
Uwaga: zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy, rozegranych po rozpoczęciu najbliższej kolejki ligowej. Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała w danym momencie mniej meczów niż przeciwnicy. Grubsze linie pionowe oznaczają granicę między rundą jesienną i wiosenną (po 20. kolejce) oraz przerwę w rozgrywkach spowodowaną wybuchem pandemii COVID-19 (po 22. kolejce).

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).
 Statystyki kolejek

Baraże o Ekstraklasę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano turniej barażowy o miejsce w Ekstraklasie w sezonie 2020/2021 pomiędzy zespołami, które zajęły w I lidze pozycje 3–6 i uzyskały stosowną licencję. W półfinałach baraży pary zostały ułożone według klucza 3–6 i 4–5, zaś w finale zmierzyli się zwycięzcy półfinałów. We wszystkich meczach gospodarzami będą drużyny, które zajęły w lidze wyższą pozycję.

Awans do Ekstraklasy wywalczyła tą drogą .

Półfinały

Finał

Czołowi strzelcy 
Źródło: 90minut.pl.

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Zmiany trenerów

Stadiony 
Dane o pojemności stadionów za Stadiony.net.

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w polskim sporcie
2020 w polskim sporcie